VHC steht als Abkürzung für: 

 den Flughafen von Saurimo nach dem IATA-Flughafencode, siehe Saurimo#Verkehr
 die Kranken- und Begräbniskasse des Vereins für Handlungs-Commis von 1858, siehe DAK-Gesundheit#Die Anfänge der Versicherungspflicht
 Very High Speed CMOS, siehe 74xx#Logikfamilien
 den Vogelsberger Höhen-Club

Die Abkürzung vHC steht für:

 die Kirchherren von Heyden-Cartlow, siehe St.-Johannis-Kirche_(Kartlow)#Friedhof

VHC